Kangerluk bezeichnet:
 Kangerluk, Ort im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kangerluk (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerluk (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerluk (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerluk (Bucht, Ikeq, östlich), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerluk (Bucht, Ikeq, westlich), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerluk (Bucht, Ikkamiut Kangerluarsuat), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerluk (Bucht, Isortoq, mittig), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerluk (Bucht, Isortoq, nördlich), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerluk (Bucht, Isortoq, südlich) (auch Saarluatsiaap Kujataani Kangerluk), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerluk (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluk (Bucht, Arsuutaa), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerluk (Bucht, Iterlak), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerluk (Bucht, Kangaarsuup Tasersua), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerluk (Fjord, Ammassalik), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kangerluk (Fjord, Ilulissat) (Langebugt), Fjord im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerluk (Fjord, Alanngua), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerluk (Fjord, Maniitsoq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerluk (Fjord, Christian IV Ø), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerluk (Fjord, Ikerasassuaq), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerluk (Fjord, Ilua), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerluk (Fjord, Itilleq, nördlich), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerluk (Fjord, Itilleq, südlich), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerluk (Fjord, Sammisoq), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerluk (Fjord, Nuuk), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluk (Fjord, Paamiut), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerluk (Fjord, Qeqertarsuaq) (Disko Fjord), Fjord im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland